Coordenadas geográficas — sistema de mapeamento da Terra, usado na Geografia e na Cartografia
 Sistema de coordenadas — sistema usado na Matemática
 Sistema equatorial de coordenadas — sistema usado na Astronomia

Desambiguação